Vogels:
 Bonte dwergtriller
 Zwartvleugeldwergtriller